Фридрих Кристоф Этингер (; 2 мая 1702, Гёппинген — 10 февраля 1782, Мурхардт) — немецкий религиозный мыслитель и писатель, пиетист.

Биография 
Фридрих Кристоф Этингер изучал философию и теологию в Тюбингенском университете. Затем несколько лет путешествовал, занимался самообразованием. С 1746 года был пастором в Вюртемберге.

Мысли Этингера представляют амальгаму весьма разнородных элементов: с одной стороны, идеи философов, которых Этингер изучал и которыми он увлекался некоторое время — Мальбранша, Лейбница и Вольфа; с другой стороны — естествознание и материалистическое течение мысли, правомерность которого Этингер признаёт. Эти противоречивые направления Этингер старается примирить, признавая относительную их истинность, руководствуясь, с одной стороны, Священным Писанием, с другой — сочинениями Якова Бёме и Сведенборга и каббалой. Издал перевод трудов Сведенборга со своими комментариями.

Основная идея Этингера — жизнь всего мира, одушевление всех предметов. Духовные силы проникают вселенную; в человеке они отражаются в (лат. sensus communis), который является органом понимания всего духовного в мире. Истинное понимание вселенной может иметь только тот, кто умеет соединить в одно целое учение Священного Писания, показания природы и собственный разум. Жизнь и движение имеют первенство перед мышлением и бытием. Мистицизм Этингера имеет ещё и специальную окраску — алхимическую и магическую. Возникновение вселенной из Божества Этингер понимает в смысле эманационного процесса и указывает 10 ступеней его. Всякое возникновение жизни в материи происходит благодаря свету, который проникает в неё. Материя есть чистая возможность.

Из приведённого видно, что в своих работах Этингер использовал оккультный подход (подобно Роберту Фладду).

Этингеру приписывают известный молитвенный текст «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого» Впрочем, эта точка зрения часто оспаривается.

Сочинения 
 Die Werke Friedrich Christoph Oetingers. Chronologisch-systematische Bibliographie 1707—2014, bearbeitet von Martin Weyer-Menkhoff und Reinhard Breymayer. (Berlin; München; Boston [, Massachusetts, USA] :) (Walter) de Gruyter (GmbH), [März] 2015 (Bibliographie zur Geschichte des Pietismus, Band 3. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus [Hannover, bei der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland] hrsg. von Hans Schneider, Hans Otte, Hans-Jürgen Schrader). — VIII, 445 стр.
 Print: ISBN 978-3-11-041450-9; ISBN 3-11-041450-3; EAN 9783110414509.
 eBook (PDF): ISBN 978-3-11-041460-8; EAN 9783110414608.
 eBook (EPUB): ISBN 978-3-11-041465-3; EAN 9783110414653.
 Print/eBook: ISBN 978-3-11-041461-5; ISBN 3-11-041461-9; EAN 9783110414615.
 Inquisitio in Sensum communem et rationem, 1752 i 1753;
 Die Philosophie der Alten wiederkommend in der güldenen Zeit, 1762;
 Friedrich Christoph Oetinger: Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia [1763]. Herausgegeben von Reinhard Breymayer und Friedrich Häußermann. Berlin, New York: Walter de GruyterŒŒŒŒ 1977, ISBN 3-11-004130-8.
 Friedrich Christoph Oetinger: Theologia ex idea vitae deducta [1765]. Herausgegeben von Konrad Ohly. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1979, ISBN 3-11-004872-8.
 Swedenborgs und Anderer irdische und himmlische Philosophie, 1765;
 Inbegriff der Grundweisheit aus den Schriften Jacobs Böhmes, 1774;
 Gedanken von den Fähigkeiten zu empfinden und zu erkennen, 1775.
 Friedrich Christoph Oetinger: Biblisches und Emblematisches Wörterbuch. [1776]. Herausgegeben von Gerhard Schäfer in Verbindung mit Otto Betz [Tübingen], Reinhard Breymayer, Eberhard [Martin] Gutekunst, Ursula Hardmeier [, geb. Paschke], Roland Pietsch, Guntram Spindler. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1999, ISBN 3-11-004903-1.
 Friedrich Christoph Oetinger: Selbstbiographie [Autobiographie]. Genealogie der reellen Gedanken eines Gottesgelehrten. Hrsg. und mit Einführung versehen von J[ulius]. Roessle. Metzingen (Württ[emberg].:) Ernst Franz Verlag 1990, ISBN 3-7722-0035-4.

Примечания

Литература 
 
 Wilhelm Albert Schulze: " Oetinger contra Leibniz «. B: Zeitschrift für philosophische Forschung 11 (1957), .
 Reinhard Breymayer: Oetinger (Frédéric-Christophe). B: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire. Fondé par M[arcel] Viller, F[erdinand] Cavallera, J[oseph] de Guibert, S. J. Continué par A[ndré] Rayez, A[ndré] Derville et A[madé] Solignac, S. J. avec le concours d’un grand nombre de collaborateurs, T. 11. Nabinal — Ozanam. Paris 1982, , кол. 2 — , кол. 1.
 Martin Weyer-Menkhoff: Christus, das Heil der Natur. Entstehung und Systematik der Theologie Friedrich Christoph Oetingers. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1990 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, vol. 27),  Bibliographie.
 Martin Weyer-Menkhoff: Friedrich Christoph Oetinger. Bildbiographie. Wuppertal und Zürich: R. Brockhaus; Metzingen (Württ[emberg].:) Ernst Franz Verlag 1990, ISBN 3-417-21107-7 (R. Brockhaus); ISBN 3-7722-0215-2 (Ernst Franz).
 Friedhelm Groth, Die Wiederbringung aller Dinge im Württembergischen Pietismus. Theologiegeschichtliche Studien zum eschatologischen Heilsuniversalismus württembergischer Pietisten des 18. Jahrhunderts (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, Band 21), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984,  — 146.
 R[einhard] Br[eymayer]: » Die Metaphysick in Connexion mit der Chemie, von J. Oetinger, Schw. Halle ". In: Ulrich Konrad und Martin Staehelin [Éd.]:  " allzeit ein buch ". Die Bibliothek Wolfgang Amadeus Mozarts. Weinheim [an der Bergstraße]: VCH, Acta humaniora (1991). (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek [Wolfenbüttel], Nr. 66), . ISBN 3-527-17827-9.
 Reinhard Breymayer: Oetinger, Friedrich Christoph (pseudonyms: Halatophilus Irenaeus, Bibliophilus Irenaeus). B: Wouter J[acobus] Hanegraaff e. a.. (Ed.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden and Boston: Brill 2005, T. 2,  — 894.
 Mathesis, Naturphilosophie und Arkanwissenschaft im Umkreis Friedrich Christoph Oetingers (1702—1782). Herausgegeben von Sabine Holtz, Gerhard Betsch und Eberhard Zwink (Contubernium; 63). Franz Steiner, Stuttgart 2005, ISBN 3-515-08439-8.
 Wouter J[acobus] Hanegraaff: Swedenborg. Oetinger. Kant. Three Perspectives on the Secrets of Heaven. Foreword by Inge Jonsson. West Chester, Pennsylvania: The Swedenborg Foundation 2007 (Swedenborg Studies Series, no. 18), ISBN 978-0-87785-321-3. — Cf.  — 85: " Friedrich Christoph Oetinger ".
 Tonino Griffero: Il corpo spirituale. Ontologie " sottili " da Paolo di Tarso a Friedrich Christoph Oetinger. Milano: Mimesis Edizioni (2006 [2007]), ISBN 978-88-8483-413-3. [ — 510 bibliografia.]
 Reinhard Breymayer: Prälat Oetingers Neffe Eberhard Christoph v. Oetinger […]. Deuxième édition améliorée. Tübingen: Noûs-Verlag Thomas Leon Heck 2010, ISBN 978-3-924249-49-6.
 Reinhard Breymayer: Zwischen Prinzessin Antonia von Württemberg und Kleists Käthchen von Heilbronn. Neues zum Magnet- und Spannungsfeld des Prälaten Friedrich Christoph Oetinger. Dußlingen: Noûs-Verlag Thomas Leon Heck, 2010. — 229 Стр. 4°. — ISBN 978-3-924249-51-9.
 Reinhard Breymayer: Goethe, Oetinger und kein Ende. Charlotte Edle von Oetinger, geborene von Barckhaus-Wiesenhütten, als Wertherische «Fräulein von B..». Dußlingen: Noûs-Verlag Thomas Leon Heck, 2012. — 143 Стр. 4°. — ISBN 3-924249-54-7.
 Reinhard Breymayer: Friedrich Christoph Steinhofer. Ein pietistischer Theologe zwischen Oetinger, Zinzendorf und Goethe. Mit der Lösung eines quellenkritischen Problems bei Karl Barth und einem Exkurs über die Bedeutung von Tugendlehre und Biblischen Summarien für die Lehrtafel in Steinhofers Amtsort Teinach. Dußlingen: Noûs-Verlag Thomas Leon Heck, 2012. — 183 Стр. 4°. — ISBN 978-3-924-249-53-3.
 Reinhard Breymayer (éd.); Johann Friedrich Jüdler, Friedrich Christoph Oetinger, Erhard Weigel: Realvorteile zum Informieren. Johann Friedrich Jüdlers ehmaligen Schulmeisters zu Stetten im Ramstal [Remstal] Realvorteile zum Informieren für die Anfänger in deutschen und lateinischen Schulen nach den Absichten der Realschule zu Berlin. Aus dem Mund und Gespräch des Herrn Spezialsuperintendenten Oetingers geschöpft und dem Druck übergeben <1758>. (Édition de la publication Heilbronn [am Neckar] : Johann Friedrich Majer, 1758.) — 179 Стр. 4°. — Dußlingen: Noûs-Verlag Thomas Leon Heck, 2014, ISBN 978-3-924249-56-4.

Писатели Германии
Философы Германии
Пиетизм
Родившиеся в 1702 году
Умершие в 1782 году